Павел Ковачев може да се отнася за:

 Павел Ковачев (1872 – 1959), български революционер
 Павел Ковачев (р. 1987), български футболист